Ордер ( — приказ, порядок, от  — ряд, порядок) — предписание, распоряжение, документ, устанавливающий или закрепляющий определённый порядок чего-либо

Делопроизводство 
 Судебный ордер — распоряжение, выданное судом (например, об аресте, обыске).
 Прокурорский ордер — распоряжение, выданное прокурором (например, об аресте, обыске) в некоторых государствах, не требующих обязательного судебного ордера на ограничение прав.
 Ордер — документ, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием и удостоверяющий полномочия адвоката на исполнение поручения доверителя. Форма ордера утверждается федеральным органом юстиции. Ордер удостоверяет полномочия адвоката в уголовном, гражданском или административном судопроизводствах.
 Кассовый ордер
 Мемориальный ордер — документ, отражающий бухгалтерские проводки
 Рыночный ордер
 Ордер на жилплощадь
 «Ордер на арест» — неофициальное журналистское название постановления об избрании меры пресечения в виде ареста.

Искусство 
 Архитектурный ордер — архитектурная композиция в соответствующей архитектурно-стилевой обработке. Допускается синоним — орден.

Военное дело 
 Ордер — регламентированное по направлениям, интервалам и дистанциям построение кораблей (походный ордер, боевой ордер и т.п.)

Примечания